Ната́лья Серге́евна Боя́рская (27 февраля 1983, Приаргунск) — российская шоссейная велогонщица, на профессиональном уровне выступает начиная с 2001 года. Неоднократная победительница и призёрша многих престижных многодневных гонок, чемпионка России, участница летних Олимпийских игр в Пекине. На соревнованиях представляет Забайкальский край, мастер спорта международного класса.

Биография 
Наталья Боярская родилась 27 февраля 1983 года в посёлке городского типа Приаргунск Читинской области (ныне Забайкальский край). Активно заниматься шоссейным велоспортом начала в возрасте двенадцати лет в детско-юношеской спортивной школе Краснокаменска, позже проходила подготовку в читинской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва и в забайкальском региональном центре спортивной подготовки, в разное время тренировалась под руководством таких специалистов как В. С. Челноков, А. Ф. Воронин, А. В. Панфилов. Состоит в ЦСКА.

Первого серьёзного успеха добилась в 2001 году, когда побывала на юниорском чемпионате мира и в индивидуальной гонке с раздельным стартом выиграла серебряную медаль. Также в этом сезоне выступила в гонках по очкам на юниорских чемпионатах Европы и мира по трековым велогонкам, в первом случае получила награду серебряного достоинства, во втором — бронзового. Год спустя дебютировала на взрослом чемпионате России, заняла в групповой гонке девятое место. Ещё через год приняла участие в престижной многодневной гонке «Тур де л'Од феминин» во Франции, причём на седьмом этапе сумела финишировать второй. Помимо этого, в разделке была девятой на чемпионате Европы.

В 2004 году Боярская выиграла бронзу в раздельной гонке на всероссийском первенстве в Москве, затем показала пятый результат на «Туре Польши», тогда как в индивидуальном зачёте европейского первенства остановилась на четвёртой строке, немного не дотянув до призовых позиций. В следующем сезоне соревновалась в многодневной гонке «Туре Бретани» во Франции (в том числе была второй на пятом этапе), вновь расположилась на пятой строке в «Туре Польши». В 2006 году заключила долгосрочный контракт с профессиональной итальянской командой Fenixs-Colnago, одержала победу на третьем этапе многодневки «Гранд Букль феминин» (женском аналоге «Тур де Франс»), проехала все этапы «Тура Лимузена», расположилась на седьмой строке в генеральной классификации «Джиро делла Тоскана» в Италии.

На чемпионате России 2007 года в Москве Боярская одолела всех соперниц в зачёте групповой гонки и завоевала тем самым титул чемпионки страны, при этом в гонке с раздельным стартом была шестой. В 2008 году в обеих женских дисциплинах всероссийского первенства получила бронзовые медали, особенно успешно выступила на «Туре Лимузена»: трижды попала в число призёров и в итоге заняла в генеральной классификации первое место. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Пекине — в группой гонке ушла в отрыв на 59 секунд, однако на одной из развилок не смогла определить направление трассы, в результате этой задержки уступила пелотону и откатилась на сороковую позицию. В индивидуальной гонке с раздельным стартом показала шестнадцатое время.

Пропустив несколько сезонов в связи с рождением ребёнка, в 2011 году Боярская вернулась в элиту мирового велоспорта, стала девятой в общем зачёте «Тура Тюрингии», была второй в генеральной классификации «Женскиом Туре — На приз Чешской Швейцарии», на треке выиграла бронзу в командном преследовании на чемпионате России. В 2012 году выступала за известную российскую команду «RusVelo», на первенстве России взяла серебро в разделке, стартовала в многодневных гонках на трассах Франции, Швеции, Южной Африки. Сезон 2013 года провела не менее успешно, в составе команды Pratomagno одержала победу в однодневном «Гран-при Майкопа», победила в многодневном «Туре Адыгеи», боролась за лидерство на трассах в Чешской Республике. Начиная с 2014 года состоит в итальянском клубе Servetto Footon, вновь была лучшей в зачёте «Тура Адыгеи», выиграла второй этап гонки «Грация Орлова».

Имеет высшее образование, окончила Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет имени Н. Г. Чернышевского. За выдающиеся спортивные достижения удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
  

Велогонщики России
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы России по велоспорту
Мастера спорта России международного класса